Władysław Wójtowicz – starszy szwoleżer 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Wójtowicz (1889–1915) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 marca 1938 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Władysław Paweł Wójtowicz (ur. 1895) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym KZ i Medalem Niepodległości, kwatermistrz 13 puł.
 Władysław Wójtowicz (ur. 1895) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Wójtowicz (1896–1940) – starszy posterunkowy Policji Państwowej, zamordowany w Miednoje
 Władysław Wójtowicz (1906–1940) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Władysław Jan Wójtowicz (1907–1940) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, dowódca 9 baterii 40 pal, zamordowany w Charkowie

Zobacz też 
 Władysław Wojtowicz

Przypisy